Сили́нь () — бывший район городского подчинения городского округа Ичунь провинции Хэйлунцзян (КНР). Название района происходит от протекающей по его территории реки Сяосилиньхэ.

История 
В первой половине XX века эти земли находились под юрисдикцией уезда Танъюань; в то время здесь не было постоянного населения, имелись лишь охотничьи избушки представителей национальных меньшинств. В октябре 1947 года здесь поселились переселенцы из Цзямусы, образовав деревню Цзялиньцунь (佳林村). В 1952 году был образован уезд Ичунь, и эти места вошли в состав его Района № 2 (第二区). В 1956 году все местные деревни были объединены в волость Цзялиньсян (佳林乡). В 1957 году уезд Ичунь был преобразован в городской округ, и эти места стали уличным комитетом Силинь в составе района Мэйси. В октябре 1969 года из района Мэйси был выделен район Силинь.

В 2019 году районы Силинь и Цзиньшаньтунь были объединены в район Цзиньлинь.

Административное деление 
Район Силинь делится на 3 уличных комитета.

Соседние административные единицы 
Район Силинь на юге граничит с районом Наньча, на востоке — с районом Цзиньшаньтунь, с остальных сторон охватывается районом Мэйси.

Ссылки 
 

Районы Ичуня (Хэйлунцзян)